SOC steht für:
 Security Operations Center,  IT-Sicherheitszentrum
 Selectable Output Control, ein Oberbegriff für Kopierschutz-Steuersignale
 Self-organized criticality, siehe Selbstorganisierte Kritikalität
 Service-oriented Computing
 Spin Orbit Coupling, englische Bezeichnung für die Spin-Bahn-Kopplung
 Super Optimal broth with Catabolite repression, ein Nährmedium für Bakterien, siehe SOB-Medium
 Sector Operations Center, zuständig für die die Führung aller Einsatzkräfte der Luftverteidigung (militärische Flugsicherung Control and Reporting Centre, Early Warning, Abfangjäger, Flugabwehrraketen)
 Strategic Organizing Center, US-amerikanisches Gewerkschaftsbündnis
 Curtiss SOC Seagull, US-amerikanischer Doppeldecker
 Flughafen Adisumarmo (Surakarta) (IATA-Code), indonesischer Flughafen
 System and Organization Controls, einen Prüfberichtstandard für ausgelagerte IT-Systeme, der u. a. beim Cloud-Computing relevant ist
 System Organ Class, Organklasse gemäß dem Medizinischen Wörterbuch für Regulatorisches, siehe Medical Dictionary for Regulatory Activities #Organklassen

SoC steht für:
 Sense of Coherence, das Kohärenzgefühl nach Aaron Antonovsky in der Salutogenese
 Separation of Concerns, Modularisierung von Anforderungen in einem Programm
 Standard of Care, medizinischer Behandlungsstandard
 State of Charge, Ladezustand von Akkumulatoren, siehe Akkumulator #Ladezustand
 Statement of Compliance, siehe Konformitätserklärung
  System-on-a-Chip, Ein-Chip-System

Soc steht für:
 Soko (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Bantusprachen nördlich von Basoko, Provinz Orientale der Demokratischen Republik Kongo

Siehe auch:
 Special Operations Command

Abkürzung